De Younginidae zijn een familie van uitgestorven diapside reptielen uit het Laat-Perm en het Vroeg-Trias. In een fylogenetische context bevinden younginiden zich nabij de basis van de clade Neodiapsida. Younginidae omvatten de soort Youngina capensis uit het Laat-Perm van Zuid-Afrika en Thadeosaurus colcanapi uit het Laat-Perm en Vroeg-Trias van Madagaskar. Heleosuchus griesbachi uit het Laat-Perm van Zuid-Afrika kan ook een lid van de familie zijn.

Een familie Younginidae werd in 1914 benoemd door Robert Broom.

De Younginidae werden traditioneel toegewezen aan de Eosuchia, een orde die een verzameling basale diapsiden bevat waarvan nu wordt gedacht dat ze een evolutionaire graad vertegenwoordigen in plaats van een echte clade. In 1945 herclassificeerde paleontoloog Alfred Romer Younginidae binnen de nieuwe groep Younginiformes en groepeerde het met de families Tangasauridae en Prolacertidae. Romer beschouwde Younginidae als vele geslachten omvattende die niet langer zijn geclassificeerd als younginiden: Paliguana, Palaegama en Saurosternon worden nu beschouwd als basale lepidosauromorfen, Galesphyrus en Heleosuchus zijn diapsiden met onzekere affiniteiten (incertae sedis), Heleophilus is nu een millerettide en Heleosaurus wordt nu gedacht een varanopide synapside te zijn. Net als Eosuchia wordt Younginiformes niet langer als geldig beschouwd; bijvoorbeeld de fylogenetische analyse van Reisz et alii plaatst younginiden dicht bij Sauria, de clade met inbegrip van de nog levende archosauromorfe en lepidosauromorfe reptielen, terwijl de younginiforme familie Tangasauridae een meer basale positie inneemt binnen Neodiapsida. Hieronder is een cladogram van die analyse:

Uitgestorven reptielen